

Грачит — місто, штат Вісконсин
 Грачит — селище, штат Огайо
 Грачит — селище, штат Вісконсин